Spartak Plzeň je historický název těchto klubů:
FC Viktoria Plzeň – fotbalový klub
HC Lasselsberger Plzeň – hokejový klub